La conférence de Berlin désigne plusieurs conférences internationales :
 la conférence réunie entre le  et le  à l'initiative du chancelier allemand Otto von Bismarck afin de définir les règles de la colonisation de l'Afrique ;
 la conférence réunie en 1890 à la demande du pape , afin d'harmoniser la législation minière en Europe ;
 La conférence du , destinée à régler la question polonaise, pomme de discorde entre le Reich et la double monarchie.
 la conférence du , destinée à régler les modalités de partage des conquêtes des puissances centrales en Russie et en Serbie de l'année précédente.
 la conférence des  destinée à définir les buts de guerre du Reich et de la double monarchie austro-hongroise ;
 La conférence, convoquée le , afin de négocier un nouvel accord germano-austro-hongrois de partage des conquêtes de la quadruplice.
 La conférence des , destinée à définir les termes de la position allemande dans les négociations germano-russes visant à rétablir la paix entre le  et la Russie. 
 la conférence réunissant les ministres des Affaires étrangères américain, soviétique, britannique et français du  au  pour discuter de divers problèmes internationaux contemporains.
 conférence de Berlin du processus de paix libyen, en 2019.

Des conférences gouvernementales ont également été convoquées à l'initiative du chef du gouvernement allemand :
 La conférence du , assignant pour la première fois des objectifs coloniaux à la guerre contre la Russie. 
 La conférence convoquée le  et destinée à fixer le sort de la Belgique dans le cadre du règlement de la paix.
 la conférence réunie du , destinée à affiner le résultat des négociations austro-allemandes du printemps précédent.

Voir aussi 
 
 

Berlin